Cabiscol (càrrec), mestre o responsable de l'ensenyament en les catedrals i els monestirs durant l'Edat mitjana
 Barranc de Cabiscol afluent de la Ribera Salada al municipi de (Lladurs, Solsonès)
 Cabiscol (Lladurs), masia al municipi de Lladurs (Solsonès)